Paso Limón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Limón, Acayucan, 
 Paso Limón, San Agustín Loxicha, 
 Paso Limón, Tlaltetela, 
 Paso Limón, San Lucas Ojitlán, 
 Paso Limón, Chiapas, Bella Vista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar